Tatjana Roschina ist der Name folgender Personen:

 Tatjana Roschina (Schachspielerin) (* 1976), russische Schachspielerin
 Tatjana Roschina, Geburtsname von Tatjana Ossipowa (* 1987), kasachische Skilangläuferin